Bernard Davoine – politico francese
 Mirto Davoine – calciatore uruguaiano
 René Davoine – scultore francese
 Walter Davoine – ex calciatore uruguaiano